Issa kan syfta på:

 Issa – antik grekisk koloni på en ö i Dalmatien i nuvarande Kroatien, se Vis (ö)

Personer
 Darrell Issa (1953–), en amerikansk republikansk politiker och affärsman
 Mustafa Al sayid Issa (1987–), ordförande för Sveriges Unga Muslimer
 Issa Manglind (1971–), en svensk före detta fotbollsspelare
 Issa Sesay (1970–), en av ledarna för rebellrörelsen Revolutionary United Front

Geografi

Belarus

 Isa (vattendrag i Vitryssland),

Djibouti

Issa (berg), berg i Djibouti,

Ghana

Issa, Ghana – en ort

Ryssland

 Issa (Velikaja), biflöde till Velikaja i Pskov oblast, 
 Issa (vattendrag i Ryssland, lat 54,07, long 44,05), 
 Issa (ort), Penza oblast,

Se även 
ISSA